Juggernaut (ratha yatra), en l'hinduisme, força l'avanç de la qual gens pot detenir i que aixafa o destrueix tots els obstacles en el seu camí
 Juggernaut (còmic), personatge de ficció de còmic, desenvolupat i publicat per Marvel Company, creat per Stan Lee i Jack Kirby
 Juggernaut  o L'enigma Juggernaut , thriller britànic dirigit per Richard Lester el 1974